Землетрясение в Гватемале:

 Землетрясение в Гватемале (1773)
 Землетрясение в Гватемале (1976)
 Землетрясение в Гватемале (2012)